Yare La kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yara La, bergspass, Tibet, 
 Yarri La, bergspass, Tibet, 

Robotskapade Kinaförgreningar